Andrew Davis es el nombre por el que se conoce tanto a...
 Andrew Davis (1944), un director de orquesta británico;
 Andrew Davis (1946), un realizador, productor y director de cine estadounidense.